Adolf Schreyer (1828–1899) – niemiecki malarz
 Alfred Schreyer (1922–2015) – polski skrzypek i śpiewak
 Edward Schreyer (1935) – kanadyjski polityk i dyplomata
 Martin Philipp Schreyer (1902–1947) – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Michaele Schreyer (1951) – niemiecka polityk i ekonomistka
 Werner Schreyer (1970) – austriacki model i aktor
 Wolfgang Schreyer (1927–2017) – niemiecki pisarz
 Zenon Schreyer (1900–1944) – polski wojskowy

Zobacz też 
 Schreier